Collier steht für:
 eine wertvolle Halskette
 einen Pelzkragen in Tierform, siehe Pelzkollier
 Collier (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Collier (Schiffstyp), Schiffstyp
 in der französischen Sprache und Kulinaristik ein Teil des Rindfleischs, siehe Rinderhals

Collier ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Collier (Georgia)
 Collier (Pennsylvania)
 Collier (Virginia)
 Collier Mill (Virginia)
 Collier Park (Florida)
 Collier Place (Idaho)
 Collier County, Verwaltungseinheit in Florida

im NRHP gelistete Objekte:
 Collier Heights Historic District, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 09000457
 Collier House, in Pine Bluff, Arkansas, ID-Nr. 82000844
 Collier Lodge Site, in Kouts, Indiana, ID-Nr. 09001133
 Collier Springs Shelter, in Norman, Arkansas, ID-Nr. 93001083
 Collier-Crichlow House, in Murfreesboro, Tennessee, ID-Nr. 73001822
 Collier-Lane-Crichlow House, in Murfreesboro, Tennessee, ID-Nr. 78002629
 Collier-Overby House, in Tuscaloosa, Alabama, ID-Nr. 71000107

geografischer Objekte:
 Kap Collier, Kap an der Ostküste des Palmerlands, Antarktika

Siehe auch:
 Collier Hills
 Collyer
 Collier’s, US-amerikanisches Magazin
 Colliers